Vasilikí kan syfta på följande:

Namn och personer 
Vasiliki (namn)
 Vasiliki Tsouplaki

Orter i Grekland 

 Vasilikí (ort i Grekland, Epirus), Nomós Ioannínon, 
 Vasilikí (ort i Grekland, Thessalien), Trikala, 
 Vasilikí (ort i Grekland, Joniska öarna), Lefkas,

Se även 
 Vasilikón (ort)
 Vasiliká Agíou Ioánnou
 Vasilíai
 Órmos Vasilikís (Vasiliki-viken)

Robotskapade Greklandförgreningar